Тамел () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Веріссіму-де-Тамел — парафія.
 Санта-Леокадія-де-Тамел — парафія.
 Сан-Педру-Фінш-де-Тамел — парафія.